Bunting ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Bunting (1966–2013), britischer Bühnenautor
 Brian Bunting (1920–2008), südafrikanischer Politiker und Journalist
 Eve Bunting (* 1928), US-amerikanische Schriftstellerin und Kinderbuchautorin
 George Sydney Bunting (1927–2015), nordamerikanischer Botaniker
 Heath Bunting (* 1966), englischer Medienkünstler
 Hem Bunting (* 1985), kambodschanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 John Justin Bunting (* 1966), australischer Serienmörder, siehe Snowtown murders
 Judith Bunting, britische Politikerin 
 Mary Bunting (1910–1998), US-amerikanische Mikrobiologin, Universitätspräsidentin
 Michael Bunting (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Bunting (* 1945), US-amerikanischer Wirtschaftsprüfer
 Sean Murphy-Bunting (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sidney Bunting (1873–1936), südafrikanischer Politiker
 Sonia Bunting (1922–2001), südafrikanische Politikerin und Journalistin
 Stephen Bunting (* 1985), englischer Dartspieler
 Thomas L. Bunting (1844–1898), US-amerikanischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Bunting Place, in Wachapreague, Virginia, ID-Nr. 03000210
 Bunting Tractor Company Building, in Boise, Idaho, ID-Nr. 82005000
 Bunting's Drug Store, in Bristol, Tennessee, ID-Nr. 83004669

Siehe auch:

 Bünting